Ipanema poate referă la:

 Ipanema, Belo Horizonte, un cartier orașului Belo Horizonte, Brazilia
 Ipanema, Minas Gerais, o localitate din statul Minas Gerais, Brazilia
 Ipanema, Porto Alegre, un cartier orașului Porto Alegre, Brazilia
 Ipanema, Rio de Janeiro, un cartier orașului Rio de Janeiro, Brazilia